é um shooter espacial horizontalmente e verticalmente lançado em 1990 para o Mega Drive e mais tarde no mesmo ano na América do Norte. Apesar de ter capas diferentes quando vendido nos EUA e no Japão, o jogo é idêntico e jogado em inglês nas duas regiões.

Enredo 
No século XXII a humanidade drenou todos os planetas do sistema solar de seus recursos naturais. Três naves espaciais do tipo Alpha deixaram a superpovoada Terra em missão para encontrar planetas semelhantes para colonizar. Depois de cinco anos, os pilotos relataram que encontraram um planeta similar que aprenderam ser chamado Voltegeus, mas quando se aproximaram, sua transmissão foi perdida e as naves nunca restabeleceram o contato. Menos de uma semana após a descoberta, uma enorme nave alienígena se materializou nas proximidades de Marte e começou a atacar a Terra. Felizmente, a menor nave espacial mais poderosa da Terra, a Whip Rush, está pronta para atacar. Cabe agora ao Whip Rush parar a invasão dos Voltegians (Voltegianos) e descobrir o que realmente aconteceu com as naves da colônia desaparecidas.

Jogabilidade 
O estilo de jogo de Whip Rush é muito parecido com o R-Type: A nave do título voa por 7 fases perigosas e é forçada a lutar contra grandes chefes usando ataques cronometrados. As opções de nave são similares àquelas em Curse ou Psychosis: A nave pode ser equipada com duas "Opções" de cada vez e o jogador pode girá-las ao redor da nave alterando seu tiro direcional ao mesmo tempo. O jogador tem um total de três armas para escolher e pode mudar a velocidade da nave através de oito níveis diferentes de velocidade. Prorrogações são concedidas e não há checkpoints, mas se um jogador perder todas as suas vidas e continuar, ele deve reiniciar o nível novamente.

Jogos eletrônicos de ficção científica
Jogos eletrônicos para um jogador
Jogos eletrônicos desenvolvidos no Japão
Scrolling shooters
Jogos exclusivos para Mega Drive
Jogos para Mega Drive
Jogos eletrônicos de 1990
Jogos eletrônicos ambientados no século XXII